Lawson Crouse (né le  à Mount Brydges, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Lawson Crouse fait ses débuts avec les Frontenacs de Kingston en LHO lors de la saison 2013-2014. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Panthers de la Floride. 

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes de l'Arizona face aux Flyers de Philadelphie.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || Frontenacs de Kingston || LHO || 63|| 15|| 12|| 27|| 64|| 7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Frontenacs de Kingston || LHO || 56|| 29|| 22|| 51|| 70|| 4|| 2|| 1|| 3|| 18
|-
| 2015-2016 || Frontenacs de Kingston || LHO || 49|| 23|| 39|| 62|| 56|| 9|| 7|| 4|| 11|| 2
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 72 || 5 || 7 || 12 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 11||1||0||1||7||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH || 56 ||15 || 17 || 32 || 70 || 9 || 2 ||6 || 8 || 2
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 81 || 11 || 14 || 25 || 67 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 66 || 15 || 10 || 25 || 33 || 9|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 51 || 4 || 9 || 13 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 65 || 20 || 14 || 34 || 52 || - || - || - || - || -
|-

| 346 || 56 || 54 || 110 || 253 || 9 || 2 || 0 || 2 || 2

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 || align=left| Médaille de bronze
|-|-
| 2015 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||1 ||2 ||3 ||0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||2 ||3 ||5 ||2 || align=left| place

Références 

Naissance en juin 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Frontenacs de Kingston
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Roadrunners de Tucson